TUC puede referirse a:

Siglas 
 Trades Union Congress, la central sindical de Inglaterra y Gales.
 Tiempo Universal Coordinado, la abreviación oficial es UTC.
 Teatro de la Universidad Católica de Perú (TUC).
 Teatro de la Universidad Católica de Chile.
 Teatro de la Universidad de Concepción.
 Transporte Urbano Comarcal/Eskualdeko Hiri Garraioa, servicio de transporte público de la ciudad de Pamplona.
 TUC, marca comercial de un cracker salado.
 Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo.

Tuc 
 Tuc, abreviatura de la constelación Tucana del hemisferio sur celeste.
 Tuc tuc o tuctuc, vehículo de transporte público de tres ruedas utilizado en algunos países del mundo.
 Tuc, en gascón, una altura, por lo general una colina o una simple duna.
 tuc, código ISO 639-3 del idioma mutu.

Siglas